Jago Abuladze – judoka russo
 Leri Abuladze – lottatore georgiano
 Tengiz Evgen'evič Abuladze – sceneggiatore e regista sovietico di nascita georgiana